Veh ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Veh (* 1961), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Martina Veh (* 1971), deutsche Regisseurin in den Bereichen Musiktheater, Oper, PerformanceBKL und Schauspiel
 Otto Veh  (1909–1992), deutscher Historiker und Übersetzer
 Tim von Veh (* 1963), deutscher Zeichner und Grafiker
 Verena Veh (* 1977), deutsche Volleyballspielerin

VEH ist die Abkürzung für:
 Valora Effekten Handel, eine Wertpapierhandelsfirma
 Verein ehemaliger Heimkinder
 Volkseigener Handel (in der DDR)

VE-H steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

VeH steht für:
 Verein ehemaliger Heimkinder 

Abkürzung